Live at Madison Square Garden – album zespołu Bon Jovi wydany w 2009 będący zapisem koncertu grupy w Madison Square Garden w Nowym Jorku 15 lipca 2008. Koncert odbył się w 19. rocznicę pierwszego występu formacji w hali. Występ odbył się w ramach trasy koncertowej Lost Highway Tour. Oprócz własnego materiału zespół zagrał cover utworu Leonarda Cohena, „Hallelujah”.

Album został wydany w dwóch formatach: DVD i Blu-ray. Edycja Blu-ray zawiera dołączony film dokumentalny When We Were Beautiful, wyreżyserowany przez Phila Griffina i opowiadający o historii zespołu.

Spis utworów 
Sporządzono na podstawie materiału źródłowego.

 Utwory bonusowe

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Bon Jovi
Albumy Island Records
Albumy wideo koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2009